Easy Street steht für:

 Easy Street, Originaltitel von Leichte Straße, US-amerikanischer Film von Charlie Chaplin (1917)
 Easy Street (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1986–1987) 
 Easy Street (Album), Musikalbum von Eric Marienthal (1995)
 Easy Street Records, US-amerikanisches Musiklabel